Konrad Warzycha (Zabrze, 1989. február 14. –) lengyel labdarúgóhátvéd. Rendelkezik az Amerikai Egyesült Államok állampolgárságával is. Édesapja az Evertonnál, a Pécsnél és a Honvédnál is szereplő Robert Warzycha.

További információk 
Konrad Warzycha adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1989-ben született személyek
Zabrzeiek
Lengyel labdarúgók
A Sporting Kansas City labdarúgói
A Columbus Crew labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek